Grønvold er et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hans Christian Grønvold
 Holger Grønvold

Efternavne